Overath ist der Name folgender Orte:
 Overath, Stadt in Nordrhein-Westfalen

Overath ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Overath (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Overath (1913–2002), deutscher Theologe und Priester
 Joseph Overath (* 1950), deutscher römisch-katholischer Theologe, Autor und Priester
 Käthe Overath (1926–1995), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Margot Overath (* 1947), deutsche Autorin
 Peter Overath (* 1935), deutscher Biochemiker
 Wolfgang Overath (* 1943), deutscher Fußballspieler